Сатуев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Сатуев, Хусейн Джунидович (1939—1995) — чеченский поэт, член Союза писателей СССР.
 Сатуев, Халид (род. 1994) — российский боец смешанных боевых искусств.